Пришибська сільська рада — орган місцевого самоврядування в Україні.

 Пришибська сільська рада — Полтавська область, Кременчуцький район
 Пришибська сільська рада — Полтавська область, Шишацький район
 Пришибська сільська рада — Харківська область, Балаклійський район